El atentado de Londres de 2017 puede hacer referencia a tres atentados que se produjeron en Londres en ese año:

 Atentado de Westminster de 2017, que se produjo en el puente de Westminster, en la plaza del Parlamento y en el palacio de Westminster.
 Atentado de Londres de junio de 2017, que se produjo en el puente de Londres y en el mercado de Borough.
 Atentado de Finsbury Park de 2017, que se produjo a las puertas de un mezquita en la zona.